Slovo Hattrick má několik významů:
 hattrick – sportovní termín,
 Hattrick (online hra) – fotbalový on-line manažer,
 Hattrick (magazín) – fotbalový magazín.

Externí odkazy